Memola ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Memola (* 1935), italienischer Politiker
 Nikolaj Memola (* 2003), italienischer Eiskunstläufer